La Selfless Records è una etichetta discografica che specializzata nel genere punk rock. Ha realizzato una serie di album che erano cover di interi album dei  Ramones, tra i quali Leave Home dei The Vindictives, Ramones dei Screeching Weasel e Rocket to Russia dei The Queers.

Artisti
Big Boys
Dag Nasty
The Dicks
Dropdead
The Queers
Screeching Weasel
The Vindictives

Collegamenti esterni
 

Etichette discografiche statunitensi